Віктор Пюїзо — французький математик
 Ряд Пюїзо, Ряд Пюїзо́ або дробово-степеневий ряд — узагальнення поняття степеневий ряд, у якому використовуються не тільки цілі, а й дробові (раціональні) показники;
 О-Пюїзо, О-Пюїзо́ (фр. Eaux-Puiseaux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об.
 Пюїзо, Пюїзо́ (фр. Puiseaux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.
 Сен-Ілер-сюр-Пюїзо, Сен-Іле́р-сюр-Пюїзо́ (фр. Saint-Hilaire-sur-Puiseaux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.